Zinsel ist Namensbestandteil folgender Flüsse:

 Nördliche Zinsel (Zinsel du Nord), linker Nebenfluss der Moder bei Schweighouse-sur-Moder, Département Bas-Rhin, Region Grand Est, Frankreich 
 Südliche Zinsel (Zinsel du Sud), linker Nebenfluss der Zorn bei Steinbourg, Département Bas-Rhin, Region Grand Est, Frankreich 

Siehe auch:
 Zinselbach